Der Krabach  ist ein – zusammen mit seinem längeren linken Oberlauf Meisenbach – etwa zehn Kilometer langer Zufluss der Sieg. Er bildet die Grenze zwischen den Kommunen Eitorf und Hennef. Sein etwa 19,8 km² großes Einzugsgebiet liegt zwischen dem Lindscheid und dem Süchterscheid. Er entspringt bei Meisenbach, danach ist das Krabachtal unbesiedelt. An der Mündung in die Sieg liegt die Ortschaft Bach, in der auch die einzige erhaltene Mühle steht. Oberhalb Bachs in Richtung Niederscheid liegen die Ortsteile Kau und Schützenau. In Richtung Eitorf liegt der Ortsteil Happach. Untergegangen ist der Ortsteil Oberbach.

Weblinks 
 
 Das Krabachtal, Natur- und Umweltschutzverein Eitorf NUV

Einzelnachweise 

Gewässer im Rhein-Sieg-Kreis
Geographie (Eitorf)
Fluss im Westerwald